Shortcake (ショートケーキ) è un singolo di Yuki Kashiwagi della cantante giapponese Yuki Kashiwagi del 2013. Il brano si piazzò ai primissimi posti delle classifiche giapponesi.

Tracce

Type-A

Type-B

Type-C

劇場盤

Note

Collegamenti esterni